Lakewood steht für:

 Lakewood Guitars, Markenname einer deutschen Gitarrenbauwerkstatt in Gießen
 Lakewood Cemetery, Friedhof in Minneapolis, Minnesota
 Lakewood Church, neocharismatische Megachurch in Houston, Texas 
 Lakewood Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lakewood Speedway, ehemalige Motorsport-Rennstrecke in Lakewood, Georgia

Lakewood ist der Name folgender Orte:

 Lakewood (Colorado)
 Lakewood (Georgia)
 Lakewood (Iowa)
 Lakewood (Kalifornien)
 Lakewood (Logan County, Illinois)
 Lakewood (Mason County, Illinois)
 Lakewood (McHenry County, Illinois)
 Lakewood (New Jersey)
 Lakewood (New York)
 Lakewood (Ohio)
 Lakewood (Shelby County, Illinois)
 Lakewood (South Carolina)
 Lakewood (Tennessee)
 Lakewood (Texas)
 Lakewood (Washington)
 Lakewood (Wisconsin), im Oconto County
 Lakewood (Town), Town(ship) im Oconto County, Wisconsin
 Lakewood (Zamboanga del Sur), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Zamboanga del Sur

Siehe auch:
 Lakewood Township